PLT steht für:
 Patent Law Treaty (Patentrechtsvertrag), Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum
 Pilot, im Sprachgebrauch des Militärs und der Luftfahrt
 platelets, Blutplättchen, siehe Thrombozyt
 Flughafen von Plato (Kolumbien), nach dem IATA-Code
 Production Line Testing, siehe Endkontrolle
 Prozessleittechnik
 PapierLoser Transport (DB Cargo)

Plt. steht für:
 Premierlieutenant 

.plt steht für:
 Dateinamenserweiterung von Vektor-Graphic-Plotter-Dateien im Format der Hewlett Packard Graphic Language

plt steht für:
 Plateau-Malagasy (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Abkürzung